Mehrīz kan syfta på följande platser:

Iran 

 Mahrīz, del av en befolkad plats, Yazd, 
 Shahrestān-e Mehrīz, kommun, Yazd, 

Robotskapade Iranförgreningar